Групата е съставена от 10 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група.

Класиране

Влизат 
 Торпедо (Русе)
 Спартак (София)
 Торпедо (Димитрово)
 ДНВ (Пловдив)

Отпадат 
 Торпедо (София)
 Червено знаме (Марек)

Резултати 

Резултатът от мача Спартак (Сталин) – Торпедо (Пловдив) 3:0 е присъден служебно. Двубоят Торпедо (София) – Динамо (София) завършва 0:2, но е анулиран с мотив „опорочен от съдията“. В преиграването резултатът е 2:4. Мачът Червено знаме (София) – Строител (София) завършва 1:2, но е преигран – 1:3.

Голмайстори

Състав на шампиона Динамо (София)

Източници 
 Българските футболни първенства 1924-2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1950
1950